Бидловский — фамилия. Известные носители: 
 Бидловский, Владимир Зиновьевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Бидловский, Давид Васильевич (род. 1999) — российский футболист.